О́льга Алекса́ндровна Овчаре́нко (род. 15 октября 1954, Москва) — доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН, член Союза писателей России, первый вице-президент Общества Россия-Португалия, специалист по португальской и английской литературе, переводчик.

Биография 
Родилась в Москве в семье литературоведа А. И. Овчаренко. Окончила филологический факультет МГУ в 1976 году, где в 1980—1984 и 1987—1990 годах преподавала на кафедре советской литературы. В 1979 году защитила кандидатскую диссертацию «Свободный стих в русской советской поэзии». В 1984—1987 годах преподавала русский язык и литературу на филологическом факультете Коимбрского университета (Португалия). 25 октября 1994 года защитила докторскую диссертацию на тему «Творчество Камоэнса и основные проблемы португальской литературы эпохи Возрождения» (официальные оппоненты В. С. Виноградов, В. А. Луков, С. П. Мамонтов). С этого же года по настоящее время — ведущий научный сотрудник Института мировой литературы РАН. В 2005—2006 годах. преподавала также на Высших курсах иностранных языков при МИД РФ.

Автор трёх монографий, переводов с португальского языка и более ста научных работ.

Сестра Елена — журналист-международник.

Награды 
 Орден Заслуг степени командора (2013 год) — за выдающиеся заслуги в деле распространения португальской культуры в России.

Библиография 
 Монографии
 Овчаренко О. А. Русский свободный стих. М., 1984.
 
 

 Переводы
 
 
 
 Пессоа Фернанду. Послание. М., 1997.
 Иркулану Алешандре. Эрик-пресвитер. М., 1998. 
 Рибейру Бернардин. История молодой девушки. М., 2000. 
 Ругль У. Антониу Мануэл Виэйра при российском дворе XVIII века. М., 2003. 
 Алмейда Гарретт. Путешествия по моей земле. М., 2004.
 Статьи
 
 
 
 
 Овчаренко О. А. Оккультная проза Фернанду Пессоа // Контекст–2003. Литературно-теоретические исследования. М., 2003.

См. также 
 Португалистика в СССР и России

Примечания

Источники 
 
 

Преподаватели филологического факультета МГУ
Выпускники филологического факультета МГУ
Сотрудники ИМЛИ
Португалисты
Члены Союза писателей России
Филологи XX века
Переводчики с португальского языка
Переводчики СССР
Переводчики России
Переводчики поэзии на русский язык
Переводчики прозы и драматургии на русский язык